Previn puede referirse a:
 André Previn o André Prewin  (1929, Berlín – 2019, New York City), un pianista, compositor y director de orquesta estadounidense.
 Charles Previn (1888, Brooklyn – 1973, Los Ángeles), un compositor de cine, director musical, y director de orquesta estadounidense.
 "Dory" (Veronica) Previn o Dorothy Langan (1925, Rahway – 2012, Weymouth), una escritora y cantante estadounidense.
 Soon-Yi Previn (* 1970, Suwon)